Сан-Маркос (, испанское имя Святого Марка) — топоним, распространённый в испаноязычных странах:

Гватемала 
 Сан-Маркос — город и муниципалитет, столица департамента Сан-Маркос.
 Сан-Маркос — департамент.

Гондурас 
 Сан-Маркос — город в департаменте Санта-Барбара.

Колумбия 
 Сан-Маркос — город и муниципалитет в департаменте Сукре.

Мексика 
 Сан-Маркос — населённый пункт и муниципалитет в штате Герреро.

Перу 
 Университет Сан-Маркоса в Лиме.

Сальвадор 
 Сан-Маркос — город в департаменте Сан-Сальвадор.

США 
 Сан-Маркос — город в Калифорнии
 Сан-Маркос — город в Техасе
 Сан-Маркос — позднее название броненосца USS Texas (1892)

Прочее 
 Сан-Маркос — вымышленная страна в фильме Вуди Аллена «Бананы».

См. также 
 Куэвас-де-Сан-Маркос
 Сан-Маркос-Эванхелиста (Халиско)